Riga
Rīga (distrito)

Outros
1796 Riga
Pinho-de-riga

Desambiguação